Die Boxkämpfe im Halbschwergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 28. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 

Nachdem der Jugoslawe Mate Parlov im Finale der Europameisterschaften 1969 verloren hatte, konnte er bei den vier folgenden großen Turniere immer siegen. So sicherte er sich neben den Europameistertiteln 1971 und 1973 auch die Goldmedaille 1972 bei den Olympischen Spielen und den Weltmeistertitel 1974. Bei den Olympischen Spielen dominierte der Boxer aus Jugoslawien deutlich. Auf seinem Weg zu Gold besiegte er Noureddine Aman Hassan aus Tschad, Imre Tóth aus Ungarn und erreichte kampflos das Halbfinale, nachdem sein Gegner Miguel Ángel Cuello aus Argentinien nicht angetreten war. Im Halbfinale schlug er den Polen Janusz Gortat. Im Kampf um den Olympiasieg war sein Gegner der 19-jährige kubanische Soldat Gilberto Carrillo. Der unerfahrene Carillo schlug sich zu Beginn gut und konnte einige Akzente setzen. Nachdem er jedoch in der ersten Runde zu Boden ging und sich davon nicht erholte, stoppte der Ringrichter in der darauf folgenden Runde den Kampf.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Halbschwergewicht